PPP2R2C () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 447 амінокислот, а молекулярна маса — 51 515.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки